Un écran est une surface permettant de protéger, faire obstacle, cacher. L'étymologie du mot écran est incertaine, mais les termes anglais screen et néerlandais scherm renvoient aux idées de clôture ou de paravent. Par exemple, l'écran solaire ou l'écran antiparasite sont destinés à protéger d'une source de rayonnement ou d'onde pouvant être nuisible. De même, dans un sens métaphorique, un "écran de fumée" permet de dissimuler un élément stratégique à des ennemis ou des concurrents. Dans un sens plus récent mais qui devient aujourd'hui le plus courant, un écran est une surface permettant de projeter des images.  

Le mot écran peut ainsi désigner :

 Écran, en optique, surface sur laquelle est projetée une image ; par extension, ce mot est souvent employé pour désigner un dispositif quelconque mettant en œuvre une technique d'affichage d'image : par exemple : écran à tube cathodique, écran à cristaux liquides (LCD), écran à plasma ;
 Écran d'ordinateur (ou moniteur), périphérique de sortie qui permet la communication visuelle avec l'utilisateur, en informatique ;
 Capture d'écran (ou photo d'écran), image représentant le contenu de l'écran à un instant donné ;
 Écran de veille, programme d'animation qui affiche une image animée sur l'écran d'un ordinateur lorsque celui-ci n'a pas été utilisé depuis un certain temps ;
 Écran de cinéma, écran sur lequel un film est projeté (on dit aussi grand écran par opposition à l'écran de télévision qui est petit) ;
 Écran divisé (ou écran splitté), une technique qui consiste à diviser l'image en plusieurs parties qui peuvent alors montrer différents points de vue ;
 Écran de jeu, dans le domaine rôliste, utilisé par un maître de jeu pour masquer diverses informations aux joueurs durant une partie.
 Écran, dans les sports collectifs et notamment au basket-ball, action offensive effectuée par un joueur sans ballon, destinée à libérer un coéquipier du marquage défensif adverse.
 Loi-écran, notion en droit administratif et droit constitutionnel français.
 Écran de fumée, zone enfumée empêchant de voir ce qui se trouve derrière.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Écrans, site web d'information du journal Libération consacré aux médias visuels (télévision, jeux vidéo, Internet...)
 L'Écran, magazine de bande dessinée québécois dans les années 1970
 Écran, magazine de cinéma publié entre 1972 et 1980, avant sa fusion avec La Revue du cinéma.

Homonymie